Indonesië
 Jatiuwung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Jatiuwung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam